Энрико Кольцани () — это итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает обсерватории Сормано. В декабре 1993 года совместно с другим итальянским астрономом Грациано Вентре им был открыт астероид (18426) Maffei.

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов